Cobaltsulfat steht für folgende chemischen Verbindungen:

 Cobalt(II)-sulfat, CoSO4
 Cobalt(III)-sulfat, Co2(SO4)3